Голочевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голочевка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Голочевка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.